El término, amor al prójimo puede hacer referencia a los siguientes conceptos:

Religión
Amor al prójimo (cristianismo)

Producciones del Séptimo arte
El concepto, con elecciones ligeramente distintas de palabras, está recogido en varios títulos de películas o series de televisión:
 Ama a tu prójimo (1958), película mexicana de Tulio Demicheli;
 Amarás a tu prójimo (1973), telenovela mexicana;
 Love Thy Neighbour («Ama a tu prójimo» en inglés, 1972-1976), sitcom británica;

Referencias 

https://redencioniglesia.blogspot.com/2019/07/amor-sin-condicion-el-mandamiento-mas-importante.html